В мире существует несколько футбольных клубов под названием ПАС:
 ПАС (футбольный клуб, Янина) — греческий футбольный клуб.
 ПАС (футбольный клуб, Тегеран) — иранский футбольный клуб.
 ПАС (футбольный клуб, Хамадан) — иранский футбольный клуб.